Bydgostia Bydgoszcz – towarzystwo wioślarskie
 Bydgostia – nazwa handlowa pociągu ED74, produkowanego przez zakłady PESA w Bydgoszczy